Фінал Кубка Італії з футболу 2005 — два фінальних матчі розіграшу Кубка Італії сезону 2004—2005, в яких зустрічались «Рома» і «Інтернаціонале».

Шлях до фіналу

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Перший матч на transfermarkt 
 Повторний матч на transfermarkt 

2005 у футболі
2005 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу